Río Avon puede referirse a:

 En Inglaterra:
 El río Avon de Brístol o río Bajo Avon, situado al suroeste de Inglaterra, que pasa por Bath y atraviesa Brístol.
 El río Avon de Devon, situado al suroeste de Inglaterra, y que fluye por el condado de Devon.
 El río Avon de Hampshire, situado al sur de Inglaterra, que nace en el condado de Wiltshire, fluye en su curso medio por el condado de Hampshire y muere en el condado de Dorset.
 El río Avon de Warwickshire, río Avon Superior o río Avon de Shakespeare, situado en la zona centro de Inglaterra, y que atraviesa los condados de Leicestershire, Northamptonshire, Warwickshire, Worcestershire y Gloucestershire.

 En Gales:
 El río Avon o río Afan.

 En Escocia:
 El río Avon, afluente del río Clyde.
 El río Avon, en Falkirk.
 El río Avon, en Strathspey.

 En Canadá:
 El río Avon, en Nueva Escocia.
 El río Avon, en Ontario.

 En Nueva Zelanda:
 El río Avon.

 En Australia:
 El río Avon, en Australia Occidental.
 El río Avon, en Gippsland.
 El río Avon, en Nueva Gales del Sur.
 El río Avon, en Victoria.